Asgari ist der Familienname folgender Personen:

 Ali-Reza Asgari (* 1952),	iranischer Politiker und Offizier
 Mahmoud Asgari († 2005), iranischer Minderjähriger, der im Iran hingerichtet wurde, siehe Mahmoud Asgari und Ayaz Marhoni